Estrela do Sul (Minas Gerais) - município brasileiro no estado de Minas Gerais
 Estrela do Sul (astronomia) - estrela mais próxima do Pólo Sul celestial
 Estrela do Sul (diamante) - primeiro diamante brasileiro a se tornar internacionalmente conhecido